

Cinema 
 The Open Road – film del 1911 diretto da Sidney Olcott
 The Open Road – film del 1913 diretto da Oscar Apfel
 Open Road - La strada per ricominciare (The Open Road) – film del 2009 diretto da Michael Meredith

Musica 
 The Open Road – album di John Hiatt del 2010